В состав каждой сборной входит 23 игрока (3 из которых должны быть вратари), родившихся 1 января 1984 года или позднее. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (10 июня 2007 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Бельгия

Израиль

Нидерланды

Португалия

Группа B

Англия 

* Дэвид Бентли был включён в окончательный состав, но 7 июня, уже после даты закрытия подачи заявок, отказался от участия, сославшись на истощение и покинул сборную.

Италия

Сербия

Чехия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2007